Huika of Huikká is een plaatsaanduiding in het noorden van Zweden. In het gebied liggen de:
Huikaberg
Huikavallei
Huikarivier
Noordelijke Huikameer
Zuidelijke Huikameer